Ana, mãe de Maria — ou Santa Ana ou Santana
Carlos Santana — guitarrista e compositor mexicano
Santana (banda) — grupo musical liderado pelo compositor homônimo

Topônimos

Brasil

Alagoas
Santana do Ipanema — município 
Santana do Mundaú — município

Amapá
Santana (Amapá) — município

Bahia
Feira de Santana — município
Riacho de Santana (Bahia) — município 
Santana (Bahia) — município

Ceará
Santana (Crateús) — distrito
Santana do Cariri — município
Santana do Acaraú — município

Espírito Santo 
Santana (Cariacica) — bairro

Minas Gerais
Santana de Cataguases — município
Santana do Deserto — município 
Santana do Garambéu — município
Santana do Jacaré — município
Santana do Manhuaçu — município
Santana dos Montes — município 
Santana do Paraíso — município 
Santana de Pirapama — município
Santana do Riacho — município 
Santana da Vargem — município

Maranhão
Santana do Maranhão — município

Pará
Santana do Araguaia — município

Paraíba
Santana de Mangueira — município
Santana dos Garrotes — município 
Barra de Santana — município
Tacima — ou Campo de Santana; município

Paraná
Santana do Itararé — município

Pernambuco
Santana (Recife) — bairro

Piauí
Santana do Piauí — município

Rio de Janeiro
Parque Santana — bairro do município de Barra do Piraí
Catedral de Santana (Barra do Piraí)
Santana (Niterói) — bairro

Rio Grande do Norte
Santana do Matos — município
Santana do Seridó — município
Riacho de Santana (Rio Grande do Norte) — município

Rio Grande do Sul
Sant'Ana do Livramento — município
Sertão Santana — município
Capela de Santana — município 
Santana (Porto Alegre) — bairro
Santana (Ijuí) — distrito de Ijuí
Santana da Boa Vista — município

São Paulo
Santana de Parnaíba — município
Santana da Ponte Pensa — município 
Prefeitura Regional de Santana/Tucuruvi — subprefeitura da capital do estado
Santana (distrito de São Paulo)
Santana (bairro de São Paulo)

Sergipe
Santana do São Francisco — município

Portugal 
Santana (Figueira da Foz) — freguesia
Santana (Nisa) — freguesia
Santana (Portel) — freguesia
Santana (Cartaxo) — aldeia

Madeira 
Santana (Madeira) — cidade sede de concelho na Região Autónoma da Madeira
Santana (freguesia de Santana)

Açores 
Santana (Nordeste) — freguesia
Santana de Porto Alegre — aldeia e paróquia extinta da ilha Terceira

Outros países 
Santana (São Tomé e Príncipe) — vila
Sântana — cidade da Roménia
Santana (Colômbia) - em Boyacá

Veículos
Volkswagen Santana — automóvel brasileiro
Santana Motor — fabricante de veículos espanhol

Outros usos
Santana (filme) — de ação de 2020 realizado e escrito por Maradona Dias dos Santos e Chris Roland

Desambiguações de topônimos